

Крета () — село в Врачанській області. Входить до складу общини Мездра.
 Крета () — село в Плевенській області. Входить до складу общини Гулянці.